HMS Monarch kan verwijzen naar een van de volgende Britse oorlogsschepen

 HMS Monarch (1747) - linieschip
 HMS Monarch (1765) - linieschip
 HMS Monarch (1832) - linieschip
 HMS Monarch (1868) - ironclad
 HMS Monarch (1911) - slagschip